Kabinett Fenech Adami steht für folgende Regierungen Maltas:
 Kabinett Fenech Adami I
 Kabinett Fenech Adami II 
 Kabinett Fenech Adami III
 Kabinett Fenech Adami IV
 Kabinett Fenech Adami V